Okopy peut désigner :

Toponymie 
en Pologne :
 Okopy, village de la voïvodie de Lublin
 Okopy, village de la voïvodie de Mazovie
 Okopy, village de la voïvodie de Podlachie
en Ukraine :
 Okopy, village de l'oblast de Lviv
 Okopy, village de l'oblast de Ternopil